Ян Баннинг (,  – ?) – нидерландский конькобежец. Участник чемпионатов мира (1898) и Европы (1897). На первенстве Европы-1897 в Амстердаме (Нидерланды) он занял третье место в общем зачёте.

За свою спортивную карьеру Ян Баннинг установил один мировой рекорд на дистанции 1000 метров – 1.41,0.

Рекорды мира

Достижения

Ссылка 

 Сайт SkateResults.com, анг.
 Сайт Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы Нидерландов
Рекордсмены мира в конькобежном спорте